María Kuznetsova (), puede referirse a:

 María Kuznetsova (1918-1990) piloto de caza soviética que combatió en la Segunda Guerra Mundial.
 María Kuznetsova (1880-1966) cantante de opera y bailarina de ballet rusa.
 María Kuznetsova (n. 1997) deportista rusa que compite en lucha libre. 

